Kinder- und Jugendschutz steht für:

 Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, Organisation
 Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis, deutsche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Kinderschutz
 Jugendschutz